Elks Club bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Elks Club (Arkansas), NRHP-Nr. 79000445
 Elks Club (Ohio), NRHP-Nr. 85003512
 Elks Club (West Virginia), NRHP-Nr. 82001773